The Tocher (film), film van Lotte Reiniger uit 1935
The Tocher (compositie), muziek van Benjamin Britten bij die film